Денг () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Денг, Аджу (род. 1978) — суданский и британский баскетболист.
Денг, Венди (род. 1968) — американская предпринимательница китайского происхождения.
 Денг, Луол (род. 1985) — британский баскетболист.
 Денг, Ньяль Ньяль (род. 1952) — южносуданский политик.
 Денг, Атауи Хопкинс (род. 1993) — американская модель суданского происхождения.
 Дим Денг, Доминик (1950—2008) — известный суданский военный деятель, один из командиров Народной армии освобождения Судана
 См. также 
 Лихорадка денге